

Geografia
Brasile
 Teixeira – comune della microregione di Serra do Teixeira (Sertão Paraibano, Paraíba)
 Teixeira de Freitas – comune della microregione di Porto Seguro (Sul Baiano, Bahia)
 Teixeira Soares – comune della microregione di Prudentópolis (Sudeste Paranaense, Paraná)
Spagna
 A Teixeira – comune della provincia di Orense (Galizia)

Persone
 Alex Teixeira – calciatore brasiliano
 António Teixeira – compositore portoghese
 António Teixeira – calciatore portoghese
 Armando Gonçalves Teixeira – calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Dimas Teixeira – calciatore portoghese
 Dionatan Teixeira – calciatore brasiliano naturalizzato slovacco
 Douglas Franco Teixeira – calciatore brasiliano naturalizzato olandese
 Felisberto Teixeira – pilota motociclistico portoghese 
 Filipe Teixeira – calciatore portoghese
 Glover Teixeira – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Gustavo Teixeira – calciatore portoghese
 Humberto Teixeira – avvocato, compositore e politico brasiliano
 Joaquim Teixeira – calciatore portoghese
 Jorge Teixeira – calciatore portoghese
 Juarez Teixeira – calciatore brasiliano
 Luan Garcia Teixeira – calciatore brasiliano
 Luciano Teixeira – calciatore guineense
 Mark Teixeira – giocatore di baseball statunitense
 Marlon Teixeira – modello brasiliano
 Maxime Teixeira – tennista francese
 Patrícia Teixeira Ribeiro – cestista brasiliana
 Ricardo Teixeira – pilota automobilistico angolano
 Rodrigo Teixeira – giocatore di calcio a 5 brasiliano